

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szarlota – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Szarlota –  przysiółek wsi Wielki Buczek w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal

Inne 
 Szarlota – hałda w Rydułtowach

Zobacz też 
 Karolina